Ewa Sonnet – modella e cantante polacca
 Saab Sonett – automobile dalla Saab prodotta tra il 1955 e il 1957 e tra il 1966 e il 1974
 Sonnet – singolo del gruppo musicale britannico The Verve